Евховец — река в России, протекает в Бабушкинском районе Вологодской области. Устье реки находится в 48 км по левому берегу реки Юза. Длина реки составляет 11 км.

Исток Евховца расположен в 9 км к юго-востоку от села Рослятино, центра Рослятинского сельского поселения. Река течёт на юго-запад, затем на северо-запад. Крупнейший приток — Первый Лагмарь (правый), впадает в Евховец за несколько сот метров до впадения самого Евховца в Юзу. Всё течение реки проходит по ненаселённому лесному массиву.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000014740
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001474
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Бабушкинского района Вологодской области
Притоки Юзы